, , що походять від германського імені Günter,  у давнішій формі Gunthere, Gunthari, скомпонованих з * gunþiz «битва» (давньоскандинавське gunnr) та heri, hari «армія». Ґундер і Ґуннар - північногерманські еквіваленти, поширені в Скандинавії. 
 
 Алан Ґантер () — австралійський фігурист
 Джен Ґантер () — канадсько-американська лікарка-гінеколог, авторка бестселера «Біблія вагіни»
 Джон Ґантер () — американський поселенець, засновник міста Ґантерсвілл на озері Ґантерсвілл
 Корнелл Ґантер () — американський співак у стилі ритм-енд-блюз

Див. також 
 Гантер
 Ґюнтер
 Ґунтер